1988 Delores - um asteróide
Furacão Delores
Delores "Dee Dee" Jackson

Veja também
Dolores

Desambiguação